Termenul „Kronberg” se poate referi la:

Kronberg im Taunus, oraș în landul Hessa
Kronberg (Berg), munte în Cantonul Appenzell-Innerrhoden, Elveția
Kronberg (Niederbayern), munte în Pădurea Bavariei

Vezi și
Kronenberg
Fritz Kronenberg (1901–1960), pictor german